Акиев — фамилия. Известные носители:
 Акиев, Адлан Джунидович (1993) — российский борец греко-римского стиля.
 Акиев, Калык (1883—1953) — основоположник письменной литературы Киргизии, акын, поэт, сказитель и комузист.

См. также